Cüpper ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Cüpper (* 1949), ehemaliger belgischer Springreiter
 Marvin Cüpper (* 1994), deutscher Eishockeyspieler
 Thomas Cüpper (* 1966), deutscher Büttenredner, Conferencier, Musiker, Komponist und Textdichter

Siehe auch:

 Cüppers
 Küpper